Het provinciedistrict Binche maakte tot de verkiezingen van 2006 deel uit van het arrondissement Thuin in de Belgische provincie Henegouwen. Het was bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Binche en Merbes-le-Château.
Op niveau van het district gebeurde de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Verkiezingsuitslagen 
Tot de provincieraadsverkiezingen van 2006 kreeg dit district 6 van de 10 zetels van het kiesarrondissement Thuin toegewezen.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Henegouwen was 84 tot 2006.
Vanaf de verkiezingen van 2012 werd dit district samengevoegd met het provinciedistrict Thuin

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2006: Provinciedistrict Binche
 (*)1968: PWT (0,44%) / 1991: PEECB (0,35%), PCN (0,24%) / 1994: PLC (0,72%) /  
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Binche
Binche